

Personen 
 Ely Star, een Franse astroloog en kabbalist
 Sanne van der Star, een Nederlandse schaatsster
 Sol Star, Amerikaans ondernemer

Muziek en film 
 Star (1993), televisiefilm
 Star (David Bowie), nummer van David Bowie
 Star (Earth, Wind & Fire), nummer
 Star (Jan Garbarek), album van Jan Garbarek
 Star (musicalgroep), een musicalgroep
 Star (radio), een lokale radio in Oost-Vlaanderen
 Star (Stealers Wheel), single
 Star (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2016
 Star!, een film van Robert Wise

Geografie 
 Star (Idaho)
 Star (North Carolina)
 Star (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Star (rivier), een rivier op het Canadese eiland Newfoundland

Voertuigen 
 Star (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
 Star (Dresden), een Duits historisch motorfietsmerk
 Star (Luik), een Belgisch historisch motorfietsmerk
 Star (Wolverhampton), een Brits historisch motorfietsmerk
 Coventry Star, een Brits historisch motorfietsmerk
 Star (vrachtwagenmerk), een Pools vrachtwagenmerk, tegenwoordig onderdeel van MAN

Spoorwegen 
 Afgekort S.T.A.R. 
 Groningsch-Drentsche Spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens
 Stichting Stadskanaal Rail, toeristische spoorweg Veendam - Stadskanaal - Musselkanaal

Technische wetenschap 
 Star lichaam, een natuurkundig begrip uit de contiuummechanica
 Star (materiaalkunde), een onbuigzaam, zeer stijf materiaal

Overig 
 Star (rakettrap)
 Star (zeilboot), een zeilklasse
 Star (bier), een biermerk, gebrouwen door Heineken
 Star (Mario), een voorwerp in de Mario-serie
 Star (wapenfabrikant), een fabrikant van pistolen
 StAR, het Stolen Asset Recovery Initiative van de Wereldbank en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Zie ook 
 De Star (doorverwijspagina)
 Starheid (doorverwijspagina)
 STAR (doorverwijspagina)
 Ster (doorverwijspagina)
 De Star (doorverwijspagina)
 The Star (doorverwijspagina)